Сан Педро Халтепетонго има више значења:

 Општина Сан Педро Халтепетонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Халтепетонго (Сан Педро Халтепетонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику